Perfluorowęglowodory – grupa organicznych związków chemicznych
 PFC (Power Factor Correction) – korekcja współczynnika mocy
 Poznań Financial Centre – wieżowiec w Poznaniu
 przetrwałe krążenie płodowe
 Kora przedczołowa (ang. prefrontal cortex) – anatomiczna i czynnościowa struktura mózgu ssaka